Diporeia är ett släkte av kräftdjur. Diporeia ingår i familjen Pontoporeiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Diporeia